Anton Tsjechov, Russisch schrijver, voornamelijk van toneelstukken en korte verhalen
 Michail Tsjechov, Russisch schrijver, jongste broer van Anton Tsjechov en later diens biograaf
 Tsjechov (musical), Nederlandstalige musical over de Russische schrijver Anton Tsjechov
 Tsjechov (stad), een stad in Rusland